Zahlbruckner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alexander Zahlbruckner (1860–1938), österrikisk botaniker
 Johann Zahlbruckner (1782–1851), österrikisk botaniker

Tyska efternamn